A6 может означать:

Термины 
 A6 — распространённый формат бумаги;
 A6 — в музыке: ля 6-й октавы;
 A6 — название автобанов в Европе (автобан № 6).

Наименования торговых марок и изделий 
 Apple A6 — двуядерный микропроцессор компании Apple;
 Audi A6 — легковых автомобили бизнес-класса компании Audi.

См. также 
 Леопард 2 — немецкий боевой танк имеет модификацию A6.